Der Mondkrater Manzinus ist ein großes Ringgebirge nahe dem Südpol des Erdmondes und stellt – zusammen mit dem 200 km entfernten Moretus – die am deutlichsten sichtbare Ringstruktur im südlichen Hochland dar.

Das Innere des Kraterbodens ist für diese gebirgige Region ungewöhnlich eben, weil er mit Lava bedeckt ist, und hat keinen Zentralberg. Der Südwall ist durch einen etwa 20 km großen Nebenkrater (Manzinus A) durchbrochen.

 Höhe der Kraterränder ca. 3–4 km

Die gebirgige Region hinter dieser von der Erde nur ganz am Rand sichtbaren Region und hinter dem benachbarten Krater Moretus wird auch Leibniz-Berge genannt, deren Höhen sich immer im Sonnenlicht befinden („Berge des ewigen Lichts“).

Quellen und Literatur 
 Antonín Rükl: Mond, Mars, Venus. Taschenatlas der erdnächsten Himmelskörper. Artia, Prag 1977, Karte Nr. 74 (Auch: Dausien, Hanau 1978, ISBN 3-7684-2795-1).
 Josef Sadil: Blickpunkt Mond. Urania-Verlag, Leipzig/ Jena/ Berlin 1962.

Weblinks 
 

Einschlagkrater (Mond)